Jan Brueghel mlađi (1601. – 1678.) bio je flamanski slikar, sin Jana Brueghela starijeg i unuk Pietera Brueghela starijeg. 

Slikarstvu ga je podučavao njegov otac te je Jan mlađi u svojem slikarstvu kasnije uglavnom podražavao očev stil. 
Jan Brueghel mlađi, kao i njegov brat Ambrosius Brueghel i drugi slikari «lijepih slika» sjeverne renesanse, većinom su slikali krajolike, alegorijske scene i slične vrlo detaljne prikaze. 
On je također kopirao radove svoga oca te ih prodavao s očevim potpisom. Njegov se rad ipak razlikuje od očeva po slabijoj vještini izrade i većoj upotrebi svjetlosti.

Jan Brueghel mlađi putovao je u Italiju kad je njegov otac umro od kolere, našto se on vratio u Antwerpen i preuzeo slikarsku radionicu. Ubrzo se afirmirao te je 1630. postao predstojnik lokalnoga slikarskog ceha. 

Danas se njegovim najkvalitetnijim radovima smatraju veliki krajolici, oni slikani pod vlastitim imenom ali i krajolici - podloge za radove drugih slikara, kao što je u slučaju njegove suradnje sa slikarom Hendrickom van Balenom.

Obiteljsko stablo 

 Barokni slikari
 Nizozemski slikari
Flamanski slikari‎